Gazette – gruppo musicale giapponese
 Gazette – serie televisiva britannica
 La Gazette – rivista settimanale francese

Pagine correlate 
The Gazette